

Geografia
Regno Unito
Loch Lomond – lago della Scozia

Canada
Loch Lomond – città dell'Ontario
Loch Lomond – città del Nuovo Brunswick
Loch Lomond – città della Nuova Scozia

Stati Uniti
Loch Lomond – lago della California 
Loch Lomond – città della California
Loch Lomond – città della Florida
Loch Lomond – città dell'Illinois
Loch Lomond – località della Virginia

Sudafrica
Loch Lomond – diga nella Municipalità locale di Dihlabeng

Musica
Loch Lomond (The Bonnie Banks o' Loch Lomond) – ballata del Settecento dedicata all'omonimo lago scozzese
Loch Lomond – gruppo musicale statunitense

Altro
Loch Lomond Single Malt – tipo di whisky della Loch Lomond Distillery, che prende il nome dall'omonimo lago scozzese